

Patronyme 

 Chrystelle Alcan (1986-), gymnaste française ;
 Eugène Alcan (1811-1899), homme de lettres français ;
 Félix Alcan (1841-1925), éditeur français ;
 Grégory Alcan (1979-), gymnaste français ;
 Louise Alcan (1910-1987), résistante française ;
 Michel Alcan (1810-1877), homme politique français.

Autre 

 Alcan (1902-2007), entreprise d’aluminium canadienne.